Ožbolt je lahko:

 Ožbolt, moško osebno ime
 Ožbolt, redkejši priimek v Sloveniji

Glej tudi 

 Ožbalt